Sarcey (Haute-Marne)
Sarcey (Rhône)